Shank Air Base är en flygbas i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Lowgar, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Shank Air Base ligger  meter över havet.

Terrängen runt Shank Air Base är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Tōrah,  meter över havet,  kilometer sydost om Shank Air Base. Närmaste större samhälle är Pul-e ‘Alam,  kilometer nordväst om Shank Air Base. 

Omgivningarna runt Shank Air Base är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Shank Air Base är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Lowgar (provins)